Barceloneinska kiselina se može odnositi na:

 Barceloneinska kiselina A
 Barceloneinska kiselina B